

Conceptes 
 Llibertat, concepte que es refereix a la capacitat d'escollir.
 Llibertat acadèmica 
 llibertat de càtedra.
 Llibertat col·lectiva
 Llibertat condicional
 Llibertat de culte
 Llibertat d'associació
 Llibertat d'expressió
 Llibertat d'informació
 Llibertat d'expressió
 Llibertat de premsa
 Llibertat individual
 Llibertat intel·lectual
 Llibertat provisional
 Llibertat positiva
 Llibertat negativa
 Llibertat real
 Llibertat sindical

Publicacions 
 Llibertat (diari), diari publicat pels diferents grups del Front Popular a Mataró entre 1936 i 1939.
 Llibertat (periòdic), periòdic tradicionalista d'Igualada.

Vegeu també 
 Estàtua de la Llibertat i Liberty Island
 Liberté, égalité, fraternité